Капур (, ) — індійське прізвище.

Відомі носії

 Аніл Капур (र, ; . 1956) — індійський актор і продюсер.
 Карина Капур (. 1980) — індійська актриса.
 Радж Капур (1924—1988) — індійський актор, режисер і продюсер.
 Сонам Капур (. 1985) — індійська актриса. 
 Шрідеві  Капур (1963—2018) — американська акторка і продюсер.